Winter Fish Testosterone — четвертий студійний альбом гурту Deine Lakaien, виданий 1996 року.

Трек-лист 
 My Winter — 2:33
		Fighting The Green — 5:11
		Cupid's Disease — 4:24
		Away — 4:13
		The Cabin Door — 4:38
		Fish — 4:31
		Carriage Song — 4:29
		Testosterone — 5:00
		Manastir Baroue — 4:43
		As It Is — 6:45
		My Spring — 1:09

Технічні дані
Art Direction [Artdirection], Photography — Fred Stichnoth
Keyboards, Producer — Ernst Horn
Layout, Other [Realization] — Carl D. Erling
Vocals — Alexander Veljanov

Альбоми Deine Lakaien
Альбоми у стилі дарквейв